QU, Qu или qu может обозначать:
 Qu — язык программирования.
 QU — альбом американской группы Sherwood.
 qu — латинский диграф.
 qu — код ISO 639-1 для кечуанских языков.
 Qū — Цюй на пиньине.
 QU — код ИАТА авиакомпании Азур Эйр Украина.
QU — компания по разработке компьютерных игр.

Примечания